Chytridium — рід грибів родини Chytridiaceae. Назва вперше опублікована 1851 року.

Класифікація 
До роду Chytridium відносять 154 видів:

Примітки

Джерела 
 Braun, A. 1851. Betrachtungen über die Erscheinung der verjüngung in der Natur.  - P.198

Роди грибів
Хітридіоміцети